Albertinebergfiskaal
 Angolese fiskaal
 Bergfiskaal
 Burchells fiskaal
 Cassins fiskaal
 Erlangers fiskaal
 Ethiopische fiskaal
 Fülleborns fiskaal
 Gabelafiskaal
 Goudkapfiskaal
 Leikleurige fiskaal
 Lühders fiskaal
 Moerasfiskaal
 Papyrusfiskaal
 Roodkruinfiskaal
 Tropische fiskaal
 Turati's fiskaal
 Waterfiskaal
 Willards fiskaal
 Zwarte fiskaal
 Zwartgele fiskaal
 Zwartkopfiskaal